Плуто:

 Плуто — анимационный персонаж.
 Плуто — газовое месторождение на северо-западе Австралии.

См. также 
 Плутон (значения)